Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu na 10000 metrów – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu na 10 000 metrów.

Bieg na 10 000 m mężczyzn jest rozgrywany na mistrzostwach kraju od czwartych mistrzostw, które miały miejsce w sierpniu 1923 roku w Warszawie. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik Stelli Gniezno Tadeusz Dajewski, który uzyskał wynik 36:49,7 s.

W 1945 mistrzostwa na tym dystansie nie odbyły się, a w 1981, 1989, 1996 były oraz od 2002 są rozgrywane nie w ramach głównych zawodów, lecz w innym terminie, podobnie jak mistrzostwa Polski kobiet w tej konkurencji.

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem wśród startujących w mistrzostwach Polski jest Stanisław Ożóg, który zdobył najwięcej medali krajowego czempionatu (dziesięć, w tym sześć złotych).

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w biegu na 10 000 metrów wynosi 28:27,2 i został ustanowiony przez Edwarda Mleczkę podczas mistrzostw w 1975 w Bydgoszczy. Ten sam czas uzyskał drugi na mecie Henryk Nogala.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
(Stan po MP 2022)

W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 138 biegaczy. Najwięcej medali – 10 – wywalczył Stanisław Ożóg, który również zdobył najwięcej tytułów mistrzowskich (6). W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce